Femme à la guitare, un tableau de Pablo Picasso réalisé en 1911-1914.
Femme à la guitare, un tableau de Georges Braque réalisé en 1913.